Ženská čtyřhra Hungarian Grand Prix 2021 probíhala okolo poloviny července 2021. Do deblové soutěže budapešťského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct párů. V sezóně 2020 se turnaj nekonal. Obhájcem titulu z roku 2019 byl ruský pár Jekatěrina Alexandrovová a Věra Zvonarevová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal nenasazený rumunsko-maďarský pár Mihaela Buzărnescuová a Fanny Stollárová, který ve finále zdolal španělsko-německé nenasazené duo Alionu Bolsovovou a Tamaru Korpatschovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly při premiérovém společném startu první společnou trofej. Buzărnescuová na okruhu WTA Tour vybojovala druhý deblový titul a i pro Stollárovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Anna Kalinská /  Jana Sizikovová (čtvrtfinále)
  Tímea Babosová /  Réka Luca Janiová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Anna Danilinová /  Lidzija Marozavová (1. kolo)
  Majar Šarífová /  Renata Voráčová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hungarian Grand Prix
WTA Tour 2021